Die Treviso Open 2019 waren das 160. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 9. bis 11. Mai 2019 im BHR Treviso Hotel in Treviso (Italien) statt und waren das zweite Turnier des Jahres.

Sieger wurde der Pole Konrad Juszczyszyn, der sich im Finale gegen den Niederländer Ivar Saris mit 9:6 durchsetzte. Den dritten Platz belegten Pijus Labutis und Mateusz Śniegocki. Titelverteidiger war der Russe Fjodor Gorst, der diesmal in der Vorrunde ausschied.

Modus 
Die 208 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Preisgeld

Finalrunde

Weblinks 
 
 Treviso Open 2019 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2019
Billardturnier in Treviso